Леони́д Тати́щев: Татищев, Леонид Александрович (1827—1881) — русский генерал-лейтенант.
 Татищев, Леонид Леонидович (1868—1916) — русский общественный деятель, уполномоченный российского Красного Креста; сын предыдущего.